Dělení na spolkové země se používá ve více státech: 
 Německé spolkové země – autonomní vyšší územně správní celek ve Spolkové republice Německo
 Rakouské spolkové země – autonomní vyšší územně správní celek v Rakouské republice

V minulosti 
 Spolkové země Výmarské republiky - vyšší územně správní celky ve Výmarské republice

Související články 
 Spolkový stát
 Federace

Externí odkazy